U.S. Custom House oder U.S. Customhouse ist der Name folgender im National Register of Historic Places eingetragenen Objekte:
 U.S. Custom House (Nogales) in Arizona, NRHP-ID 87001344
 U.S. Custom House (Charleston) in South Carolina, NRHP-ID 74001834
 U.S. Custom House (New Orleans) in Louisiana, NRHP-ID 74000938
 U.S. Custom House (Baltimore), in Maryland, NRHP-ID 74002217
 U.S. Custom House (Fajardo) in Puerto Rico, NRHP-ID 88000077
 U.S. Custom House (Mayaguez) in Puerto Rico, NRHP-ID 88000076
 U.S. Custom House (Ponce) in Puerto Rico, NRHP-ID 88000073
 U.S. Custom House (San Juan) in Puerto Rico, NRHP-ID 88000075

 U.S. Customhouse (Denver) in Colorado, NRHP-ID 79000594
 U.S. Customhouse (Savannah) in South Carolina, NRHP-ID 74000666
 U.S. Customhouse (San Francisco) in Kalifornien, NRHP-ID 75000476
 U.S. Customhouse (Kennebunkport) in Maine, NRHP-ID 74000323
 U.S. Customhouse (Portland, Maine), NRHP-ID 73000128
 U.S. Customhouse (Bristol County, Massachusetts), NRHP-ID 70000735
 U.S. Customhouse (Essex County, Massachusetts), NRHP-ID 71000089
 U.S. Customhouse (Niagara Falls) in New York, NRHP-ID 73001227
 U.S. Customhouse (Oswego) in New York, NRHP-ID 76001262
 U.S. Customhouse (Portland, Oregon) in Oregon, NRHP-ID 74001714
 U.S. Customhouse (Houston) in Texas, NRHP-ID 74002075

Siehe auch:

 U.S. Customshouse